Sori bezeichnet:
 ein Orchesterwerk einer modernen südkoreanischen Komponistin, siehe SORI (Younghi Pagh-Paan)
 in der Notation orientalischer Musik die Erhöhung einer Note um etwa einen Viertelton. Siehe Dastgah
 die Mehrzahl der Sporengruppen bei Farnen, siehe Sorus
 Sori (Ligurien), Gemeinde in der Provinz Genua, Ligurien, Italien
 Sori (Schwert), bezeichnet die Klingenbiegung japanischer Schwerter
 Sori (Wüstung), Dorfwüstung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland, bis 1946: Posegnick, Kreis Gerdauen, Ostpreußen 
 Sori (Georgien), Dorf nahe Ambrolauri in Georgien
 Sori (Ukraine), Dorf in der Ostukraine
 Sori (Papua-Neuguinea), Insel in Papua-Neuguinea, siehe Sori-harenganische Sprache
 Sori (Benin), Arrondissement im Departement Alibori in Benin

Siehe auch:
 Sory